Los Juegos Mundiales de 1997 fueron la quinta edición de este evento y se llevaron a cabo en Lahti, Finlandia.

Medallero

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (en inglés)

1997
Eventos multideportivos en 1997
Deporte en Finlandia en 1997